Camila steht für: 

 ein weiblicher Vorname, siehe Camilla (Vorname) #Camila
 Camila (Album), Album der Sängerin Camila Cabello
 Camila (Band), mexikanisches Poptrio
 Camila – Das Mädchen und der Priester, argentinisch-spanischer Spielfilm (1984)

Siehe auch:
 Camilla